Rüdenberg steht für folgende Berge und Hügel (nach Höhe geordnet):
 Rüdenberg (Lausitzer Bergland) (444,4 m), Berg im Lausitzer Bergland  nordwestlich von Oberottendorf, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Rüdenberg steht für:

 Rüdenberg (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Rüdenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Rüdenberg (1868–1941/1942), deutscher Kaufmann, umgekommen im Ghetto Riga
 Klaus Ruedenberg (* 1920), deutschstämmiger US-amerikanischer Chemiker
 Max Rüdenberg (1863–1942), deutscher Fabrikant, umgekommen im Ghetto Theresienstadt
 Reinhold Rüdenberg (1883–1961), deutscher Elektrotechniker und Erfinder
 Konrad I. von Rüdenberg, Bischof von Minden
 Werner Rüdenberg (1881–1961), deutsch-englischer Lexikograph und Sinologe